

Realizm w filozofii 
 Realizm atomistyczny – pogląd, według którego istnieją tylko poszczególne, jednostkowe byty, które ludzie mają tendencje łączyć w pewne wspólne pojęcia, a następnie przypisywać tym pojęciom istnienie realne, zapominając, że są to wytworzone przez nich samych konstrukcje.
 Realizm bezpośredni (teoria percepcji)
 Realizm krytyczny – jeden z odłamów neokantyzmu.
 Realizm metafizyczny – stanowisko uznające istnienie rzeczywistości obiektywnej.
 Realizm epistemologiczny – pogląd, zgodnie z którym przedmioty dane w doświadczeniu istnieją niezależnie od podmiotu poznania.
 Realizm skrajny (naiwny) – pogląd, zgodnie z którym przedmioty poznania są dokładnie takie, jak jawią się zmysłom.
 Realizm pojęciowy – pogląd uznający, że pojęciom przysługuje istnienie realne.
 Umiarkowany realizm pojęciowy
 Realizm wewnętrzny – stanowisko filozoficzne zaproponowane przez Hilarego Putnama, łączące realizm metafizyczny z antyrealizmem.

Realizm w sztuce i literaturze 
 Realizm w malarstwie – naśladowczy sposób przedstawiania rzeczywistości oraz kierunek artystyczny w malarstwie drugiej połowy XIX w., zakładający wierne odtwarzanie rzeczywistości i kwestionujący akademizm.
 nowy realizm – ruch artystyczny powstały w 1960 roku we Francji.
 realizm socjalistyczny – kierunek w sztuce krajów socjalistycznych.
 realizm cyniczny – jeden z dominujących kierunków w sztuce współczesnych Chin.
 Realizm w literaturze – metoda polegająca na wiernym i obiektywnym opisywaniu rzeczywistości. W węższym znaczeniu termin „realizm” określa prąd literacki, który powstał w latach dwudziestych XIX wieku we Francji.
 Powieść realistyczna
 Realizm jutlandzki
 Realizm syntetyczny – program literacki sformułowany przez czeską Grupę „Rudého práva”.
 Realizm magiczny – tendencja estetyczna w literaturze, sztukach plastycznych i filmie.
 Realizm magiczny w malarstwie
 Surrealizm
 Hiperrealizm
 Neorealizm włoski – włoski ruch artystyczny, powstały jako sprzeciw wobec faszyzmu.

Realizm w polityce 
 Realizm w filozofii politycznej – nurt filozofii politycznej, akcentujący rolę władzy, państwa i walki o interesy.
 Realizm w stosunkach międzynarodowych – jedno z podejść teoretycznych w stosunkach międzynarodowych, wywodzące się z realizmu w filozofii politycznej. 
 Realizm strukturalny
 Realizm ofensywny
 Realpolitik – polityka oparta na kalkulacji siły i interesów. Często utożsamiana z realizmem w teorii stosunków międzynarodowych.

Realizm w naukach społecznych 
 Realizm prawniczy – nurt ujmujący prawo jako pewien układ faktów społecznych.

Inne 
 Fotorealizm w grafice komputerowej
 Realizm (osobowość)

Linki zewnętrzne